Et flag kan være:

 Flag – et stykke stof
 Flag (computer) – et informationssignal fra en mikroprocessor (CPU) eller anden aritmetisk enhed